

Persone 
 Fred Schule, atleta statunitense
 Emilia Schüle, attrice russa naturalizzata tedesca

Cinema 
 Shule – film di Marco Petry del 2000

Altri progetti